Tausk ist der Familienname folgender Personen:

 Liepmann Meyer Wulff (Liepmann Tausk; 1745–1812), preußischer Hoffaktor
 Martha Tausk (1881–1957), österreichische Politikerin (SdP), Journalistin und Frauenrechtlerin
 Otto Tausk (* 1970), niederländischer Dirigent
 Victor Tausk (1879–1919), österreichischer Jurist, Neurologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Walter Tausk (1890–1941), schlesischer Handelsvertreter und Schriftsteller